— 99-й император Японии и 4-й император Южной династии, правивший с ноября 1383 по 19 ноября 1392 года. Имя — Ёсинари; другое имя — Дайкакудзидоно. Прозвание — Конгосин.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Южный Двор
 Кова (1381—1384)
 Гэнтю (1384—1393)

 Северный Двор
 Эйтоку (1381—1384)
 Ситоку (1384—1387)
 Какэй (1387—1389)
 Коо (1389—1390)
 Мэйтоку (1390—1393)

 После объединения страны
 Мэйтоку (1393—1394)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Императоры Японии